Zeichenakademie steht für

 Zeichenakademie (Amsterdam), auch: Amsterdamer Zeichen-Akademie, 1718 gegründetes städtisches Kunstinstitut, Vorläuferin der späteren Reichsakademie, siehe auch Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten (Amsterdam)
 Zeichenakademie für Damen (Berlin), 1867 in der Neue Friedrichstraße in Berlin unter Vermittlung der preußischen Kronprinzessin eingerichtetes Lehrinstitut sowie Ausbildungseinrichtung für Lehrerinnen
 Zeichenakademie (Frankfurt), 1779 in Frankfurt am Main eingerichtete Malschule
 Zeichenakademie für Damen (Göttingen), 1799 von dem Künstler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (Goethe-Tischbein) in Göttingen gegründete Mal- und Zeichenschule für Frauen
 Zeichenakademie (Graz), Bildungseinrichtung im 19. Jahrhundert in Graz
 Staatliche Zeichenakademie Hanau, 1752 gegründetes Institut in Hanau, heute Berufs-, Berufsfach- und Fachschule für edelmetallgestaltende Berufe und Ausbildungsstätte für Goldschmiede